

Codici 
 XPD – codice valutario ISO 4217 del palladio

Letteratura 
 XPD – romanzo di Len Deighton del 1981